В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уобаш ():
 округ Уобаш — штат Иллинойс
 округ Уобаш — штат Индиана